Бокэ́у () — провинция (кхвег) на северо-западе Лаоса. Название провинции означает «шахта с драгоценными камнями», так как здесь издавна добывают драгоценные и полудрагоценные камни.

История 
Провинция была образована в 1983 году после разделения провинции Луангнамтха. В 1992 году к ней были присоединены также районы Пактха и Пхаудом, вышедшие из состава провинции Удомсай.

География 
Бокэу — самая маленькая провинция Лаоса, её площадь составляет всего 6196 км². Граничит с провинциями Луангнамтха (на северо-востоке), Удомсай (на юге) и Сайнябули (на юге), а также с Таиландом (на юго-западе) и Мьянмой (на западе). На территории провинции находится заповедник Бокэу. Административный центр Бокэу, город Хуайсай, расположен на реке Меконг. Крупнейший приток — река Тха, в устье которой стоит Пактха.

Население 
По данным на 2013 год численность населения составляет 172 240 человек. На территории провинции проживают 34 различных этнических группы. По этническому разнообразию провинция занимает второе место в стране после провинции Луангнамтха.

Динамика численности населения провинции по годам:

Экономика 
Важной отраслью экономики является добыча драгоценных камней и золота. Бокэу — один из крупнейших в Лаосе производителей маиса. Важную роль в экономике играет активная торговля с Таиландом и Китаем.

Административное деление 
В административном отношении провинция разделена на следующие районы:
 Хуайсай (5-01)
 Муэнг (5-03)
 Пактха (5-05)
 Пхаудом (5-04)
 Тонпхеунг (5-02)

Примечания

Литература 
 
 
 

Провинции Лаоса